Jan Filip peut faire référence à :
 Jan Filip (1900-1981), un archéologue tchèque ;
 Jan Filip Libicki (1971-), un historien et homme politique polonais ;
 Jan Filip (1973-), un handballeur tchèque ;
  (1994-), un footballeur tchèque.